

Альойзув — село в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Алоїзув (Альойзув) — село в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Альойзув — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства